Anos puede referirse a:

 Anós (España), parroquia española del municipio de Cabana de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.
 Anos (Francia), comuna francesa del departamento de Pirineos Atlánticos, en la región de Nueva Aquitania.